Тимохарис — древнегреческий астроном.
 Тимохарис — крупный молодой ударный кратер в юго-восточной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.